Il nome Otto Fischer può riferirsi a più persone:

Otto Fischer (1901-1941), calciatore austriaco.
Ernst Otto Fischer (1918-2007), chimico tedesco.
Otto Wilhelm Fischer, anche O.W. Fischer (1915-2004), attore austriaco.